Thrills – album degli Andrew Bird's Bowl of Fire del 1998
Thrills – album di Ellen Allien del 2005
The Thrills – gruppo musicale irlandese